Schaarschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Schaarschmidt (1879–1959), deutscher Radiologie-Ingenieur
 August Schaarschmidt (1720–1791), deutscher Anatom und Chirurg
 Carl Schaarschmidt (1822–1908), deutscher Philosophiehistoriker und Bibliothekar
 Carl Friedrich Schaarschmidt, Leipziger Bürgermeister, siehe Liste der Bürgermeister der Stadt Leipzig
 Florian Schaarschmidt (* 1983), deutscher Volleyballspieler
 Friedemann Schaarschmidt (1934–2005), deutscher Paläobotaniker
 Friedrich Schaarschmidt (1863–1902), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule, Konservator und Kunstschriftsteller
 Friedrich Schaarschmidt (1892–1983), deutscher Ingenieur, Manager und Unternehmer
 Fritz Schaarschmidt (1901–1970), deutscher Architekt
 Ina Schaarschmidt († 2013), deutsche Rallyefahrerin
 Johann Friedrich Schaarschmidt (1754–1813), deutscher Pädagoge und Autor
 Johann Georg Schaarschmidt (1932–2022), deutscher Opernregisseur und Hochschullehrer
 Paul Schaarschmidt (1874–1955), deutscher Architekt und Baumeister
 Peter Schaarschmidt (* 1940), deutscher Fußballspieler

 Siegfried Schaarschmidt (1925–1998), deutscher Übersetzer

 Uwe Schaarschmidt (* 1943), deutscher Psychologe
 Wilhelm Schaarschmidt (1879–1958), deutscher Jurist, Bürgermeister und Sparkassenverbandsfunktionär 

Siehe auch:
 Scharschmidt